Massaker von Hebron bezeichnet:

 Massaker von Hebron (1517), Ermordung und Ausplünderung der jüdischen Bevölkerung, siehe Hebron#Mittelalter und Neuzeit
 Massaker von Hebron (1929), Ermordung von 67 Juden durch Teile der arabischen Bevölkerung Hebrons
 Massaker von Hebron (1994), Attentat eines israelischen Terroristen auf muslimische Palästinenser, siehe Baruch Goldstein#Massaker in der Grotte der Patriarchen